Ло́ренс Ги́ллиард — мла́дший (, род. 22 сентября 1971, Нью-Йорк) — американский актёр. Наиболее известен по роли Ди Энджело Барксдейла в телесериале HBO «Прослушка»; его актёрская игра была высоко оценена критиками. Он также сыграл Боба Стуки в телесериале AMC «Ходячие мертвецы» и Криас Алстона в телесериале HBO «Двойка».

Ранняя жизнь и образование 
Гиллиард-мл. родился в Нью-Йорке. В возрасте семи лет он переехал в Балтимор вместе с семьей . Он играл на кларнете и изучал классическую музыку в Балтиморской школе искусств. Джада Пинкетт-Смит и Тупак Шакур были его одноклассниками.

После школы Гиллиард-мл. решил стать актёром, а не музыкантом и три года посещал Джульярдскую школу. Он также учился в Американской академии драматического искусства и Консерватории Стеллы Адлер.

Личная жизнь 
Гиллиард-мл. женат на актрисе Мишель Паресс, которая сыграла в пятом сезоне «Прослушки».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры США